Seznam občin departmaja Haute-Vienne zajema 201 občin.

 (CAL) Communauté d'agglomération Limoges Métropole, ustanovljena leta 2003.

Haute-Vienne